

События 
 В Копенгагене (Дания) основана балетная школа Королевского театра Дании ().
 Шевалье де Сен-Жорж назначен дирижёром оркестра «Концерт любителей» () в Париже.
 Карл Диттерс фон Диттерсдорф стал придворным композитором Филиппа Готтхарда фон Шаффготш, князь-епископ Бреслау.
 Чарлз Бёрни опубликовал по итогам своей поездки по Франции и Италии книгу «Современное состояние музыки во Франции и Италии» ().

Классическая музыка 
 Луиджи Боккерини
 String Quintet in E, Op. 11, No. 5 (G 275) (с известным менуэтом)
 Symphony in D major, Op. 12 no 1/G 503
 Symphony in E flat major, Op. 12 no 2/G 504
 Symphony in C major, Op. 12 no 3/G 505
 Йозеф Гайдн — Piano Sonata Hob. XVI/20
 Вольфганг Амадей Моцарт
 Symphony No. 12, 13, No. 14
 Divertimento No. 1 in E-flat major, K. 113
 Regina Coeli for soprano, chorus and orchestra in C major, K. 108/74d
 Litaniae Lauretanae in B-flat major, K. 109/74e
 Betulia liberata, oratorio K. 118/74c
 Йозеф Мысливечек — Veni sponsa Christi

Опера 
 Паскуале Анфосси — «Квинт Фабий» (Quinto Fabio); «Луций Папирий» (Lucio Papirio); «Провидец» ().
 Андре Гретри — «Друг семьи» () и «Земира и Азор» ().
 Иоганн Адольф Гассе — «Руджеро, или Героическая благодарность» ().
 Джованни Паизиелло — Demetrio, Annibale in Torino, La somiglianza de’nomi, I scherzi d’amore e di fortuna и Artaserse.
 Вольфганг Амадей Моцарт — «Асканий в Альбе» ().
 Антонио Сальери — «Армида» (Armida).
 Йозеф Мысливечек — «Монтесума» (Motezuma) и «Тамерлан Великий» ().

Родились 
 9 февраля — Дэниел Белкнап (), фермер, механик, капитан милиции, поэт, учитель пения, один из первых американских композиторов (умер в 1815).
 24 февраля — Иоганн Баптист Крамер, британский пианист и композитор германского происхождения (умер в 1858).
 21 марта — Томас Джон Дибдин, драматург и автор песен (умер в 1841).
 17 сентября — Иоганн Август Апель, известный немецкий юрист, поэт, либреттист и теоретик метрики конца XVII — начала XIX века (умер в 1816).
 1 октября — Пьер Мари Франсуа де Саль Байо, французский скрипач, композитор и музыкальный педагог (умер в 1842).
 29 октября — Анна Леоноре Кёниг (), шведская певица и музыкант, член Королевской шведской академии музыки (умерла в 1854).
 17 ноября — Джонатан Хантингтон (), один из первых американских композиторов (умер в 1838).
 дата неизвестна — Мария Антуанетта Петерсен (), шведская скрипачка и певица, член Королевской шведской академии музыки (умер в 1855).

Умерли 
 30 марта — Антон Йозеф Хампель (), чешский валторнист, изобрёл приём хроматизации валторны (род. в 1710).
 21 мая — Кристофер Смарт, английский поэт и автор гимнов (род. в 1722).
 29 мая (похоронен) — Иоганн Адольф Хасс (), немецкий мастер клавикордов и клавесинов (род. в 1713).
 14 октября — Франтишек Ксавер Брикси, богемский композитор и музыкант (род. в 1732).
 28 октября — , немецкий скрипач и композитор (род. в 1703).

См. также

Примечания